Сєверцов
 Сєверцов Микола Олексійович (1827—1885) — російський зоолог.
 Сєверцов Олексій Миколайович (1866—1936) — російський зоолог.